Бад Пойль (,  10 лютого 1924, Форт-Вільям —  4 січня 2005, Ванкувер) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Член Зали слави хокею з 1990 року. Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1940 року виступами за юнацький клуб «Форт Вільям Рейнджерс» (ТБЮХЛ).

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Чикаго Блек Гокс», «Детройт Ред-Вінгс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 334 матчі в НХЛ, включаючи 23 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1952 року розпочав тренерську роботу в ЗХЛ. Працював з командами «Едмонтон Флаєрс» та «Сан-Франциско Сілс» до 1966 року.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1947.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1948. 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1948.
 Трофей Лестера Патрика — 1989.

Статистика

Посилання 

 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Члени зали слави хокею
Померли у Ванкувері
Уродженці Тандер-Бея